Die PFF Women’s League 2018 ist die 2. Spielzeit der Philippinenischen Fußballliga der Frauen seit der offiziellen Einführung im Jahr 2016. Die Saison begann im August 2018 und endete im November 2018. Titelverteidiger war DLSU Lady Booters.

Veränderung zur Vorsaison 
 Zobel Lady Junior Archers trat der Liga bei
 Tuloy FC trat der Liga ebenfalls bei
 Fuego España FC trat aus der Liga aus
 The Younghusband Football Academy trat ebenfalls aus

Austragung 
Alle Spiele der PFFWL wurden im PFF National Training Center ausgetragen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Weblinks 
 PFFWL (Facebook)
 RSSSF
 Twitter
 Beitrag über den Meister

Fußballsaison 2017/18